Sagerer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexeij Sagerer (* 1944), deutscher Theaterregisseur, Autor, Schauspieler und Medienkünstler
 Gerhard Sagerer (* 1956), deutscher Informatiker und Rektor der Universität Bielefeld
 Sarah Sagerer (* 1996), österreichische Basketballspielerin

Sagerer ist der Name folgender Orte:
 Sagerer (Gemeinde Straß), Ortschaft der Gemeinde Straß im Attergau, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich